James Island (Carolina del Sud) – centro abitato della Carolina del Sud
 James Island (isola) – isola del Canada
 Isola James – isola del Gambia